Le Musée des sciences Príncipe Felipe est un musée de sciences naturelles qui fait partie de l’ensemble architectural de la Cité des arts et des sciences de Valence en Espagne. Il fut construit en 2000 par le célèbre architecte valencien Santiago Calatrava Valls.

Il fut ouvert au public le , ce qui en fait le second plus vieux de la Cité après l’Hemisfèric.

Situation 
Le Musée des sciences Príncipe Felipe fait partie de l'ensemble architectural de la Cité des Arts et des Sciences dans le sud-est de Valence, troisième ville d'Espagne par sa population et son économie. Il se situe sur l'ancien lit du Turia, aujourd'hui qui forme une véritable "coulée verte" car asséché à cause du risque d'inondations, le fleuve Turia ayant été détourné au sud de la ville. Il se situe entre l'Hemisfèric et l'Ágora.

Contenu 

Le bâtiment se divise en trois étages, on trouve tout d’abord l'Exploratorium où des phénomènes scientifiques sont reproduits et décrit comme voir naître des poussins, comprendre le fonctionnement d'un  fourmilière, l'évolution des technologies (téléphones, alimentation, habitudes de vies). À l’intérieur du musée, on peut découvrir le monde des sciences et des technologies. La devise de ce musée interactif est . Le  musée présente des expositions pratiques, didactiques et interactives qui permettent un bon apprentissage sur les sciences, la technologies et l'évolution de la vie à un public divers. 
De plus le musée accueille des événements sociaux et culturels de la ville.

On peut ainsi explorer des coins consacrés à la vie, au génome humain, à la température et au changement climatique, à la magie de la chimie, à l’astronomie, à la recherche spatiale, aux sons, à l’eau, à l’électricité ainsi qu’au sport. On peut aussi se comparer aux superhéros ou bien observer le pendule de Foucault (l'un des plus longs au monde) accroché au sommet du bâtiment.

De plus, le musée bénéficie d'un espace public et de libre circulation au rez-de-chaussée et de l'auditorium Santiago Grisolía. 

Le second étage est dédié aux recherches scientifiques de trois lauréat du Prix Nobel : Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa et Jean Dausset. De plus, l'exposition « Gravité Zéro » y est exposé crée avec l'Agence Spatiale Européenne, où sont présentées des photographies de l'espace et des missions spatiales prises par le télescope Hubble.

Architecture 

Le bâtiment est de style tout à fait futuriste. En effet, il prend la forme d'un long squelette d'un Animal préhistorique dont les épines dorsales percent le ciel. 
L’architecture correspond donc parfaitement au contenu du musée.

Le musée représente une superficie de . Il mesure presque  de long,  de large pour  de hauteur. Ces dimensions magistrales en font le plus grand musée d’Espagne. Il a ainsi fallu  de béton et  d’acier pour le bâtir. L’édifice est entouré de  de bassins.

Dans la culture populaire 
Le tournage du film À la poursuite de demain sorti en 2015 a été en parti tourné dans le musée, faisant du musée une partie de la ville futuriste du film.

Voir aussi

Articles connexes 
 Cité des arts et des sciences
 Santiago Calatrava Valls
 Architecture futuriste

Lien externe 
 Site officiel de la Cité des Arts et des Sciences
 https://www.cac.es/en/museu-de-les-ciencies/museu-de-les-ciencies/descubre-el-museu.html
 https://www.visitvalencia.com/fr/que-faire-valencia/culture-valencienne/musees-de-valencia/musee-sciences-principe-felipe-valencia
 https://www.spain.info/fr/que-quieres/arte/museos/valencia/museo_de_las_ciencias_principe_felipe.html
 https://www.expedia.fr/Musee-Des-Sciences-Prince-Felipe-Quatre-Carreres.d6067049.Sites-d-Interet

Références

Principe Felipe
Sciences
Bâtiment de Santiago Calatrava
Science dans la Communauté valencienne
Monument dans la province de Valence